Cork může označovat:
 Cork – irské město
 Hrabství Cork – irské hrabství
 Cork City FC – irský fotbalový klub
 cork – figura v snowboardovém názvosloví
 kódování Cork – osmibitová znaková sada používaná některými verzemi sázecího systému TeX

Externí odkazy